Con el término monte blanco se puede estar haciendo referencia a:
  
 El monte Blanco o Mont Blanc, el pico culminante de los Alpes, una montaña situada en el límite entre Francia e Italia;
 El monte blanco o jaguarzo blanco (Halimium halimifolium), una especie arbustiva de la familia Cistaceae;
 El monte blanco, un ecosistema selvático sudamericano, característico de la región de la desembocadura del río Paraná en el Río de la Plata.